Даоґуа́н () або До́ро елденгґе́ (маньчж.: Doro eldengge)  — девіз правління в 1820—1850 роках імператора Міньніна династії Цін. Значення — «Світло шляху».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін